Чабановский

 Чабановский, Василий Фёдорович (1887—1963) — украинский военный деятель. Генерал-хорунжий.
 Чабановский, Михаил Иванович (1910—1973) — украинский советский писатель.
 Чабановский — поселковый совет Киево-Святошинского района Киевской области Украины.